«Get Together» — песня с альбома американской певицы Мадонны Confessions on a Dance Floor, выпущенная третьим синглом с альбома. Решение о выходе сингла приняли потому, что «Get Together» стал третьей наиболее скачиваемой песней с альбома. Выход сингла был приурочен к началу турне «Confessions Tour». В турне песня исполнялась второй.

Музыкальное видео 
Существует две версии клипа, но обе версии были смонтированы с живого выступления в «Koko Club». В одной версии преобладают розовые цвета, в клипе показана эволюция: от динозавров до небоскребов. Во второй так же обилие спецэффектов, но определенного смысла в клипе нет. Вторая версия присутствует на сборнике видео Celebration, первая же до сих пор отсутствует на физических носителях.

Список композиций 

 Европа и Австралия CD-сингл
 «Get Together» (Radio Edit) — 3:54
 «Get Together» (Jacques Lu Cont Mix) — 6:18
 «Get Together» (Tiefschwarz Remix) — 7:34

 Британский 12" промовинил
 «Get Together» (Tiefschwarz Remix) — 7:34
 «Get Together» (James Holden Remix) — 8:00

 Британский 12" винил
 «Get Together» (Radio Edit) — 3:54
 «Get Together» (Jacques Lu Cont Mix) — 6:18

 Европа, Канада и США Макси-CD
 «Get Together» (альбомная версия) — 5:15
 «Get Together» (Jacques Lu Cont Mix) — 6:18
 «Get Together» (The Danny Howells Funk Mix) — 9:13
 «Get Together» (Tiefschwarz Remix) — 7:34
 «Get Together» (James Holden Remix) — 8:00
 «I Love New York» (Thin White Duke Mix) — 7:43

 Британский промо CD-сингл
 «Get Together» (Radio Edit) — 3:54
 «Get Together» (Jaques Lu Cont Vocal Edit) — 4:22
 «Get Together» (The Danny Howells Funk Mix) — 9:13

 Британский CD-сингл
 «Get Together» (альбомная версия) — 5:15
 «Get Together» (Jacques Lu Cont Mix) — 6:18
 «Get Together» (The Danny Howells Funk Mix) — 9:13
 «Get Together» (Tiefschwarz Remix) — 7:34
 «Get Together» (James Holden Remix) — 8:00

 США 2 x 12" винил
 «Get Together» (альбомная версия) — 5:15
 «Get Together» (Jacques Lu Cont Mix) — 6:18
 «Get Together» (Tiefschwarz Remix) — 7:34
 «I Love New York» (Thin White Duke Mix) — 7:43
 «Get Together» (James Holden Remix) — 8:00
 «Get Together» (The Danny Howells Funk Mix) — 9:13

Чарты

Ссылки 

Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Стюартом Прайсом
Песни, написанные Мадонной
Синглы по алфавиту
Песни Мадонны
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs